Yuta Mikado (Saitama, 26 de dezembro de 1986) é um futebolista profissional japonês, meio campo, milita no Yokohama F. Marinos.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Albirex Niigata
Futebolistas do Yokohama F. Marinos